Dioxanon gibt es als verschiedene Isomere:

 1,3-Dioxan-2-on
 1,4-Dioxan-2-on
 1,2-Dioxan-3-on